Il singolare  del Karshi Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Denis Istomin era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Igor' Kunicyn ha battuto in finale Dzmitry Zhyrmont 7–6(12–10), 6–2.

Teste di serie

 Igor' Kunicyn (Campione)
 Dušan Lajovic (quarti di finale)
 Konstantin Kravčuk (secondo turno)
 Wu Di (semifinali)

  Ivan Serheev (semifinali)
  Illja Marčenko (primo turno)
  Kamil Čapkovič (quarti di finale)
  Brydan Klein (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Karshi Challenger 2012